SMPD3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 655 амінокислот, а молекулярна маса — 71 081.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як метаболізм ліпідів, клітинний цикл, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном магнію. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки